Cempaka (Bumijawa), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Midden-Java
Cempaka (Cempaka), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Cempaka (Cisoka), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Banten
Cempaka (Hamparan Rawang), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Jambi
Cempaka (Plumbon), een bestuurslaag in de Indonesische provincie West-Java
Cempaka (Talun), een bestuurslaag in de Indonesische provincie West-Java
Cempaka (Warunggunung), een bestuurslaag in de Indonesische provincie Banten